Белый мост — название мостов.

Аргентина  
 Белый мост () — пешеходный мост через реку Санта-Роса в провинции Кордова.

Гватемала  
 Белый мост () — мост через реку Рио-Гранде-де-Закапа в городе Закапа.

Германия 
 Белый мост () — пешеходный мост в Вёрлицком парке, Вёрлиц.
  () — мост через ручей Швабингер-Бах в Мюнхене.
 Белый мост () — мост через озеро Розенфельдер в городе Швентиненталь.
 Белый мост () — разводной пешеходный мост в гавани Тённинга.

Грузия 
 Белый мост () — пешеходный мост через реку Риони в Кутаиси.

Иран 
  () — мост через реку Карун в Ахвазе.

Ирландия 
 Белый мост () — одно из названий  через реку Шаннон в Атлоне.

Испания 
 Белый мост () — пешеходный мост через реку Нервьон в Бильбао, Страна Басков.

Италия 
 Белый мост () — мост через реку Вербоне в Валлекрозии.
 Белый мост () — железнодорожный мост через Большой канал в Триесте, существовавший с 1904 до 1950 гг. В настоящее время является частью Зелёного моста.

Литва 
 Белый мост () — пешеходный мост через реку Вилию в Вильнюсе.

Польша 
 Белый мост () — одно из названий  через Варту в Серадзе.

Россия 
 Белый мост - мост на остров Белый с Канонерского острова в Петербурге.
 Белый мост — первоначальное название деревянного Красного моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Сербия 
  () — мост через реку Вране во Вране.

США 
  () — деревянный крытый мост через реку Уайтли-Крик в округе Грин, Пенсильвания.
  () — виадук через ущелье Quebrada Mala Canyon в Кебрадильяс, Пуэрто-Рико.

Турция 
  () — древнеримский мост через реку Граник в Мисие.

Франция 
 Белый мост () — мост через реку Везуз в Люневиле.

Чехия 
  () — мост через Эльбу в Шпиндлерув-Млине.
 Белый мост () — мост на плотине озера Бездрев около города Глубока-над-Влтавоу.

См. также 
 Мост через реку Белую